Aoulouz är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Taroudannt och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Aoulouz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aoulouz är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Adrar-n-Tizi Sdidine,  meter över havet,  km norr om Aoulouz. Runt Aoulouz är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Aoulouz består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ